Glasgow kan naast Glasgow, de grootste stad van Schotland,  verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glasgow (Delaware)
Glasgow (Illinois)
Glasgow (Kentucky)
Glasgow (Missouri)
Glasgow (Montana)
Glasgow (Pennsylvania)
Glasgow (Virginia)
Glasgow (West Virginia)
En in Jamaica:
Glasgow (Jamaica)
En in Suriname:
Glasgow (Suriname)